B 95 bezeichnet:
 Bundesstraße 95 in Deutschland
 Turracher Straße in Österreich

B95